Mazariegos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mazariegos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Mazariegos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar